Владимир Фокович Штангей (; 1895, с. Мошуров, (ныне Тальновского района Черкасской области Украины) — 3 ноября 1937, Сандармох, Карелия) — украинский советский прозаик.

Биография 
Родился в бедной крестьянской семье. Участник Первой мировой войны. В 1914 году был мобилизован и отправлен на фронт. В 1915 году попал в немецкий плен, где пробыл более трёх лет.
После возвращения на родину попал в водоворот революционных событий. В Умани по инициативе эсеров был созван крестьянский съезд. Штангей был избран делегатом.

В мае 1919 года, во времена Директории УНР, левый эсер Клименко организовал на Уманщине крестьянское восстание, в котором принял участие и будущий писатель.

После установления власти большевиков был избран народным судьей, а осенью 1919 года поступил в учительскую семинарию. В связи с реорганизацией этого заведения Штангей начал работать на ниве образования, позже учился в Киевской медицинской академии, однако вскоре заболел и вынужден был снова учительствовать в сельских школах.

В 1924 году возглавил Уманское бюро рабселькоровской газеты «Рабоче-крестьянская правда». В следующем году вступил в ВКП (б) и переехал в Екатеринослав. Был на партийной работе. Позже, вновь в редакции газеты «Рабоче-крестьянская правда». В 1927 г. перебрался в Харьков. Был заведующим отделом массово-политической работы клуба им. Блакитного.

1927 год стал знаменательным для писателя — появилась первая книга его рассказов «Батрачка». Затем увидели свет «Преступление в степи» и «Оскорбление» (1929). С 1930-го по 1932 год из-под пера его вышло шесть книг.

В. Штангей принадлежал к активистам литературной организации крестьянских писателей Украины «Плуг», работал заместителем редактора одноименного журнала, редактировал журнал «Радянська школа».

6 декабря 1934 года был арестован по делу «боротьбистской контрреволюционной организации».
За два месяца ареста он восемь раз давал показания. Арестованный «признал» свою «вину»: участие в эсеровском восстании и присутствие на эсеровском съезде, что квалифицировалось как контрреволюционная деятельность. К этому же харьковские сотрудники НКВД добавили мифическую подготовку к террористическому акту. Писателя в январе 1935 г. перевезли в Киев.
Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в г. Киеве 27-28 марта 1935 г. осуждён по ст. 54-8-11 УК УССР на 10 лет лишения свободы. Отбывал наказание на Соловках. Особой тройкой НКВД 9 октября 1937 г. приговорён к высшей мере. Расстрелян 3 ноября 1937 г. в Карелии (Сандармох).

Реабилитирован посмертно в 1956 году.

Избранные произведения 
 «Батрачка» (1927),
 «Злочин у степу»,
 «Образа» (1929),
 «Золотий»,
 «Межа» (1930),
 «Один день»,
 «Удруге народжені» (1931),
 «На землі»,
 «Том новел» (1932),
 «Один день» (1933).

Ссылки 
 Штангей Володимир Фокович 

Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Посмертно реабилитированные в СССР
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Редакторы Украины
Выпускники вузов Харькова
Боротьбисты
Члены КПСС
Расстрелянные и похороненные в урочище Сандармох
Казнённые в 1937 году
Казнённые писатели